Габриэль Тадеу Стрефецца Ребелато ( более известный, как Габриэль Эспето ; родился 18 апреля 1997 года в Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Лечче».

Клубная карьера 
Эспето — воспитанник клуба «Коринтианс». В 2016 году Габриэль подписал контракт с итальянским клубом СПАЛ. 31 марта 2017 года в матче против «Авеллино 1912» он дебютировал в итальянской Серии B. Летом того же года Эспето в поисках игровой практики на правах аренды перешёл в «Юве Стабия». В матче против «Паганезе» он дебютировал в итальянской Серии C. 3 декабря в поединке против Касертаны Габриэль забил свой первый гол за Юве Стабия.

Летом 2018 года Эспето был арендован «Кремонезе». 31 августа в матче против «Палермо» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Габриэль забил свой первый гол за «Кремонезе».

По окончании аренды Эспето вернулся в СПАЛ. 15 сентября в матче против «Лацио» он дебютировал в итальянской Серии A. 21 декабря в поединке против «Торино» Габриэль забил свой первый гол за СПАЛ.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Кремонезе»
Игроки ФК «Лечче»